Степан Полешко:
 Полешко, Степан Григорьевич (1783—1837) — генерал-лейтенант
 Полешко, Степан Павлович (?—?) — Георгиевский кавалер (майор; № 4887; 25 декабря 1833; за выслугу лет).